170 км — железнодорожная платформа Горьковской железной дороги на линии Москва — Владимир в Собинском районе Владимирской области. На станции останавливаются две пары электропоездов Москва — Владимир и одна пара электропоездов Петушки — Владимир.

Названа по расстоянию до Курского вокзала.

К югу от платформы располагается деревня Угор. В полукилометре к северу — деревня Хрястово. Западнее платформы — переезд, несколько восточнее — мост через реку Колокша.

Состоит из двух боковых платформ, соединённых только настилом через пути. Не оборудована турникетами.

Время движения от Петушков — 38—43 минуты.

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции
 Фотография платформы

Остановочные пункты Горьковского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Собинского района